Corellia (pronúnciese «Corelia») es un planeta ficticio situado en el núcleo de la galaxia en la que transcurren los acontecimientos de la saga cinematográfica Star Wars. Han Solo (que en la ficción de la saga es precisamente un corelliano) menciona las naves espaciales provenientes de Corellia en el episodio IV (1977): I'm talking about the big Corellian ships now («y me refiero a las grandes naves corellianas»). A pesar de no aparecer en las películas de la saga hasta 2018 en Han Solo: una historia de Star Wars (2018), numerosas obras de ficción propias del universo expandido han transcurrido en Corellia o han desarrollado una gran cantidad de trasfondo en relación con Corellia.

Descripción 
Situado a corta distancia de Coruscant (la capital de la Galaxia), Corellia es un planeta de clima templado cuya superficie consiste en campos, bosques y mares. Desde tiempos inmemoriales, anteriores incluso a la fundación de la Antigua República, Corellia destacó en la galaxia (y sigue destacando) por ser una auténtica factoría de tecnología. De Corellia (aunque otra hipótesis apunta a Coruscant) provinieron las primeras naves espaciales que alcanzaron el hiperespacio. Esto se hizo mediante la tecnología del hiperimpulsor, un sistema de motorización que, a través del hiperespacio, permite viajar a velocidades próximas, equivalentes o incluso superiores a la velocidad de la luz. Milenios antes de los sucesos visibles en las películas de la saga, esta tecnología permitió el viaje interestelar y consecuentemente la conformación de una comunidad galáctica constituida por diferentes especies inteligentes que pueblan la galaxia. Con los siglos, y gracias al hiperimpulsor, las especies inteligentes de la galaxia pudieron organizarse en un sistema de gobierno común: la República Galáctica.

Corellianos célebres 
 El contrabandista Han Solo, votado como el mejor personaje de la saga y el tercero más grande de la historia (Revista Empire). Propietario del Halcón Milenario, un carguero ligero de fabricación también corelliana.
 La jedi Adi Gallia
 El cofundador de la Alianza Garm Bel Iblis
 El General Crix Madine, al servicio de la Alianza
 El piloto de cazas estelares Wedge Antilles, uno de los mejores pilotos de la Alianza Rebelde

Enlaces externos 
 Página del planeta Corellia en la base de datos oficial (en inglés).

Planetas de Star Wars